Paul Thomas kan henvise til:

 Paul Thomas (filolog) (1852–1937), belgisk filolog
 Paul Thomas (basketball) (født 1962), amerikansk basketballtræner
 Paul Thomas (bassist) (født 1980), amerikansk bassist
 Paul Thomas (isdanser), britisk isdanser

Se også 
 Paul Thomas Anderson (født 1970), amerikansk filminstruktør, producer og manuskriptforfatter